Ми́хновщина () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Столовичского сельсовета.

География 
Расположена в 21,5 км по автодорогам к северу от центра Барановичей, на расстоянии 11,5 км по автодорогам к северу от центра сельсовета, агрогородка Столовичи. Ближайший населённый пункт — деревня Меденевичи. Имеется кладбище. Часть деревни, включающая карьер, находится на территории Городищенского сельсовета.

История 
По переписи 1897 года — деревня Городищенской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 14 дворов, 50 жителей. Рядом находилось имение с 1 двором и 13 жителями, принадлежавшее Хмелевским.
В 1909 году — 21 двор, 83 жителя, рядом два имения (всего 2 двора, 6 жителей).

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе Городищенской гмины Новогрудского повета Новогрудского воеводства Польши, 9 дворов. 

С 1939 года — в БССР, в 1940–62 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем — в Барановичском районе. С конца июня 1941 года до июля 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками.

В состав деревни после войны включена деревня Нечехи.

В 2013 году передана из упразднённого Меденевичского сельсовета в Столовичский.

Население 
На 1 января 2019 года насчитывалось 7 жителей в 6 домохозяйствах, из них 2 — в трудоспособном возрасте и 5 — старше трудоспособного возраста.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района